«Балбесы» () — приключенческий комедийный фильм, снятый в 1985 году режиссёром Ричардом Доннером. Сценарий написан Крисом Коламбусом по сюжету Стивена Спилберга. Этот фильм о группе детей из района «Гун Докс» города Астория, штат Орегон. «Балбесы» пытаются спасти «Гун Докс» от разрушения. Для этого они решают найти сокровища легендарного пирата XVII века по имени Одноглазый Вилли.

Сюжет 

За день до того как жадные разработчики плана по лишению прав собственности на землю жителей района Гун Докс уничтожат его и превратят в площадку для гольфа, подросток по имени Майки Уэлш находит на чердаке дома своего отца старую карту сокровищ. Надеясь, что она поможет ему сохранить свой дом от разрушения, он и его друзья Дата Ванг, Чанк Коэн и Рот Деверё отправляются на поиски клада Одноглазого Вилли.

В ролях

Саундтрек 
 «The Goonies 'R' Good Enough» — Cyndi Lauper
 «Eight Arms to Hold You» — Goon Squad
 «Love Is Alive» — Philip Bailey
 «I Got Nothing» — The Bangles
 «14K» — Teena Marie
 «Wherever You’re Goin' (It’s Alright)» — REO Speedwagon
 «She’s So Good to Me» — Luther Vandross
 «What a Thrill» — Cyndi Lauper
 «Save the Night» — Joseph Williams
 «Theme From the Goonies» — Dave Grusin

Американская поп-певица Синди Лопер, записавшая для фильма песню «The Goonies 'R' Good Enough», исполнила в фильме эпизодическую роль певицы в телевизоре.

Компания Konami в 1986 году выпустила видеоигру по мотивам фильма The Goonies.

Ссылки 
 The Goonies 1985 New York Times film review написано Дженет Мэслин.
 Балбесы — сайт фильма
 Трейлер фильма

Приключенческие фильмы США
Фильмы о пиратах
Кинокомедии США
Кинокомедии 1985 года
Фильмы Ричарда Доннера
Сценарии и сюжеты Стивена Спилберга
Фильмы на английском языке
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Warner Bros.
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1985 года